La paraula llatina per a reina

Geografia 
 Canadà: Regina, capital de la província canadenca de Saskatchewan
 Estats Units d'Amèrica: Regina (Nou Mèxic), localitat de comtat de Sandoval a Nou Mèxic
 Guaiana Francesa: Régina, municipi d'aquest departament francès de l'Amèrica del Sud
 Catalunya: 
 La Roca Regina és un cim del municipi pallarès de Castell de Mur.
 El Turó de Salve Regina és una muntanya maresmenca situada entre Teià i Premià de Dalt.
 Imperi Romà: Castra Regina o Reginum era el nom antic de Ratisbona.

Biografies 
 Regina Schörg, soprano austríaca
 Regina Spektor, música russa estatunidenca
 Régine Crespin, soprano francesa
 Eilleen Regina Edwards és el nom original de Shania Twain, una cantant canadenca.

Biologia 
 Devario regina, peix de la família dels ciprínids
 Micoureus regina o Marmosa reina és un marsupial de la família dels didèlfids.

Arquitectura 
 El Teatre Regina, que pot ser:
 El Jove Teatre Regina de Barcelona
 El Reginateatern d'Uppsala
 El Teatre romà de Regina de Casas de Reina

Música 
 Himnes:
 Diu vi Salvi Regina és un cant religiós dedicat a la mare de Déu usat com a himne nacional de Còrsega.
 El Salve Regina és un himne religiós dedicat a la mare de Déu.
 Òpera:
 Alina, regina di Golconda és una òpera de Gaetano Donizetti.
 Artemisia regina di Caria és una òpera de Domenico Cimarosa.
 Elisabetta, regina d'Inghilterra és una òpera de Gioachino Rossini.

Altres 
 Esports: L'equip italià de futbol Reggina Calcio